Le  Grand Prix moto de République tchèque 2010 est la dixième manche du championnat du monde de vitesse moto 2010. La compétition s'est déroulée du 13 au  sur le circuit de Masaryk. C'est la  du Grand Prix moto de République tchèque.

Résultat des MotoGP

Résultat des Moto2

Résultat des 125 cm³

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto de Tchéquie
République Tcheque
Sport en Tchéquie en 2010
Sport en août 2010